Bundestagswahlkreis 69 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Magdeburg (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Harz (2009)
 Bundestagswahlkreis Magdeburg (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Wuppertal I (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Bonn-Stadt und -Land (1949 bis 1961)